Invasion ottomane du Magne peut désigner les évènements historiques suivants :

 Invasion ottomane du Magne de 1770
 Invasion ottomane du Magne de 1803

Voir aussi 
 Invasion ottomano-égyptienne du Magne de 1826